UPS — може означати:

 Uninterruptable Power Supply (UPS) — джерело безперебійного живлення
 United Parcel Service (UPS) — одна з провідних світових кур'єрських компаній
 UPS Airlines — американська вантажна авіакомпанія, дочірнє підприємство United Parcel Service Inc.
 UPS Store — найбільший у світі франчайзер центрів роздрібної доставки, поштового зв'язку, друку та ділового обслуговування.
 Université Paul Sabatier (UPS) — французький університет в Тулузі. Об'єднує студентів за природничими, інженерними і спортивними напрямами.

Акроніми